UTV kan syfta på 

UTV (Nordirland) - en nordirländsk TV-kanal
UTV (Rumänien) - en rumänsk TV-kanal